Prokuration, v. lat. prō-cūrō, „besorgen, verwalten“, bezeichnet:
 eherechtlich
den vorläufigen Abschluss eines Ehevertrages durch Vermittlung eines Bevollmächtigten (Adel); 
den rechtlichen Heiratsakt per procurationem (der nicht anwesende Partner wurde durch einen Bevollmächtigten vertreten, in der Regel erfolgte danach eine nochmalige (kirchliche) Trauung des Paares; um dem Ehekontrakt pro forma Gültigkeit zu verleihen, wurde unter Umständen das Ehelager symbolisch abgeschritten)

 kirchenrechtlich
ehemals das Anrecht eines Bischofs auf Verpflegung an dem Ort seiner geistlichen Funktionsausübung; jetzt eine entsprechende Abgabe; vgl. auch Gastungspflicht

 privatrechtlich
einen Auftrag/ein Mandat (Recht), eine Bevollmächtigung oder Vollmacht